Боснийско-Подринский кантон (, , ) — один из 10 кантонов в Федерации Боснии и Герцеговины, являющейся частью Боснии и Герцеговины.

География 
Расположен в восточной части страны, в регионе Подринье, являясь почти анклавом боснийской части на территории сербской. Административным центром кантона является Горажде. Кантон состоит из общин Горажде, Пале-Прача и Фоча-Устиколина.

Население 
Более 98 % населения кантона составляют бошняки.

См. также 
 Дринская бановина

Кантоны Федерации Боснии и Герцеговины